Eyes On Me – singolo di Faye Wong del 1999
Eyes on Me – singolo di Céline Dion del 2008
Eyes on Me – singolo dei Superfly del 2010